Dans la colonie pénitentiaire est le titre qui figure sur la couverture de certaines versions de la nouvelle de Franz Kafka La Colonie pénitentiaire ;
 Dans la colonie pénitentiaire est l'adaptation de cette nouvelle en bande dessinée.
 Dans la colonie pénitentiaire (In the Penal Colony) est un opéra de chambre de Philip Glass adapté de cette nouvelle.